Fischer Gyula (1838–1917) orvos
 Fischer Gyula (1858–1925) ügyvéd, főügyész, takarékpénztári igazgatósági tag
 Fischer Gyula (1861–1944) győri főrabbi
 Fischer Gyula (1873–1954) vasúti mérnök
 Fischer S. Gyula (1892–?) dévai főrabbi
 Fischer Gyula (1893–1967) ügyész